Julien Benneteau e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti in semifinale da Raven Klaasen e Michael Venus, che hanno poi vinto il torneo battendo in finale Marcus Daniell e Dominic Inglot con il punteggio di 62-7, 6-3, [10-4].

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Michael Venus (campione)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (semifinale)
 Marcus Daniell /  Dominic Inglot (finale)

Alternate 
  Thomas Fabbiano /  Stefano Travaglia (primo turno)

Wild card 

  David Guez /  Quentin Halys (primo turno)

 Antoine Hoang /  Alexandre Müller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2018